Volume 1 steht für:
 Volume 1 (Bing-Crosby-Album), Album (1950) von Bing Crosby
 Volume 1 (Fabrizio-De-André-Album), Album (1967) von Fabrizio De André
 Volume 1 (Reagan-Youth-Album), Album (1984) von Reagan Youth

Vol. 1 steht für:
 Vol. 1 (Robert-Charlebois-Album), Album (1965) von Robert Charlebois
 Vol. 1 (Bomba-Estéreo-Album), Album (2006) von Bomba Estéreo
 Vol. 1 (Hurt-Album), Album (2006) von Hurt (Band)
 Vol. 1 (Church-of-Misery-Album), Album (2007) von Church of Misery
 Vol. 1 (Schlagerkids-Album), Album (2021) von Schlagerkids

Vol. I steht für:
 Vol. I (Dead-Combo-Album), Album (2004) von Dead Combo

Volume One steht für:
 Volume One (Don-Williams-Album), Album (1973) von Don Williams (Sänger)

Siehe auch:
 Volume I
 Volume 2
 Volume